Чиринги́то () — предприятие общественного питания в Испании. Представляет собой небольшое кафе на пляже, обычно в постройке временного характера — павильоне со столиками на свежем воздухе, предлагающее напитки и закуски. Обычно открыто в летний сезон. На Коста-дель-Соль фирменным блюдом в чирингито являются приготовленные на углях сардины — эспето.

Ссылки 
 

Типы ресторанов
Кафе Испании